Firestone steht für:
 Firestone Tire & Rubber Company, US-amerikanischer Reifenhersteller, 1988 von der Bridgestone Tire Company übernommen
 Firestone (Colorado), eine US-amerikanische Stadt
 Firestone Park (Ohio)
 Firestone Walker Brewing Company, eine amerikanische Brauerei

Firestone ist der Familienname folgender Personen:
 George Firestone (1931–2012), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker der Demokratischen Partei
 Harvey Samuel Firestone (1868–1938), US-amerikanischer Unternehmer
 Jay Firestone (* 1956), kanadischer Filmproduzent
 Renée Firestone (* 1924), Modedesignerin und Zeitzeugin des Holocaust
 Richard B. Firestone (* 1945), US-amerikanischer Chemiker
 Shulamith Firestone (1945–2012), kanadische Feministin

Siehe auch:
Feuerstein (Begriffsklärung)